Berjozka (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Berjozka (Irkoetsk) - posjolok in de Russische oblast Irkoetsk
 Berjozka (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Berjozka (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Berjozka (Tambov) - posjolok in de Russische oblast Tambov
 Berjozka (Tatarije) - dorp in de Russische oblast Tatarije
 Berjozka (Oedmoertië) - dorp in de Russische oblast Oedmoertië
 Berjozka (Vladimir) - posjolok in de Russische oblast Vladimir